Il existe plusieurs rues de la Ganterie en France :
 Rue de la Ganterie (Paris, les Halles) une ancienne rue de Paris, qui a disparu.
 Rue de la Ganterie (Paris, Cité) devenue rue Saint-Éloi (Paris).
 Rue de la Ganterie (Poitiers) 
 Rue de la Ganterie (Pontcharra) 
 Rue de la Ganterie (Rouen) 
 etc.